Josep Guix i Lladó (Reus, 1877 - Barcelona, 1913) compositor català.
 Josep Guix i Torrent (Ripoll, 1908) jugador de bàsquet català.